Peper-en-zoutstel
 Andere naam voor Happertje (spel)